Ruginoasa ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ruginoasa (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Ruginoasa (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț

 Ruginoasa (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Ruginoasa (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Ruginoasa (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj